Gauville puede referirse a: 

 Gauville, comuna francesa situada en Orne.
 Gauville, comuna francesa situada en Somme.